State Fair Arena steht für:

 State Fair Arena, früherer Name der Dorton Arena in Raleigh, North Carolina
 Oklahoma State Fair Arena, Mehrzweckhalle in Oklahoma City